Курлятев-Оболенский — русская фамилия, которую носили некоторые представители княжеского рода Курлятевых-Оболенских:
 Курлятев-Оболенский, Константин Иванович (ум. 1552) — князь, воевода и боярин
 Курлятев-Оболенский, Дмитрий Иванович (ум. 1563) — князь, боярин, военачальник
 Курлятев-Оболенский, Иван Иванович (ум. после 1606) — князь, воевода и окольничий, последний представитель рода